Millan oder Millán ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Millán (* 2004), spanischer Motorradrennfahrer
 Bruce Millan (1927–2013), schottischer Politiker der Arbeiterpartei
 Cesar Millan (* 1969), US-amerikanischer Hundetrainer und Buchautor
 Claudio Federico Stegmann Pérez Millán (1833–1887), argentinischer Politiker
 Francisco Millán Mon (* 1955), spanischer Politiker (PP), MdEP
 Hugo Millán (2006–2021), spanischer Motorradrennfahrer
 José Lago Millán, spanischer Fußballtrainer 
 José del R. Millán, Professor an der University of Texas at Austin
 José Millán Astray (1879–1954), spanischer Militär und Begründer der Fremdenlegion
 José Martínez Millán, spanischer Historiker mit Schwerpunkt auf frühneuzeitlicher Geschichte
 Natalia Millán (* 1969), spanische Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin
 Scott Millan (* 1954), US-amerikanischer Tontechniker

Millan steht für:

 (4168) Millan, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Millen
 McMillan